Fra Nedjeljko Martinović (Mostar, 15. rujna 1940. – Buna, 8. lipnja 2001.), bosanskohercegovački franjevac.

U rodnom Mostaru je završio osnovnu školu, a gimnaziju u Splitu i Visokom. Bogoslovni studij završio je u Sarajevu. U franjevački red stupio je 1959., a za svećenika je zaređen 1966.

Župe u kojim je djelovao
Kao svećenik djelovao je u raznim hercegovačkim župama: kapelan na Humcu (1967. – 1970.), u Gorici (1970. – 72.) i Bukovici (1972. – 74.), župnik u Tihaljini (1974. – 81.), Blagaju (1981. – 91.). Kao kapelan u Gorici s narodom je gradio podružnu crkvu u Sovićima. Dok je bio župnik u Tihaljini sagradio je novi župni stan s vjeronaučnom dvoranom. Kao župnik u Blagaju sagradio je crkvu u Gnojnicama. Godine 1987. kupio je komad zemlje na Buni, gdje je sagradio franjevačku kuću. U prizemlju se nalazila veća prosotorija za bogoslužje. Potom je sedam godina župnik u Izbičnu (1991-1998). Tada se na svoju ruku vratio na Bunu, gdje je ostao sve do smrti. Odlukom Generalne uprave Franjevačkog reda, a zbog nepoštivanja provođenja dekreta Romanis pontificibus, bio je isključen iz Reda. Biskupija Preminuo je na Buni 8. lipnja 2001. Pokopan je uz župnu kuću na Buni.

Izvori 

Bosanskohercegovački franjevci